Kamut, község Békés megye Békési járásában.
 Kamut, búza, (márkanév) más néven khorasan búza.